Un paradoxe démographico-économique est un paradoxe suggérant que le déclin de la fécondité est une conséquence naturelle du progrès économique.

Exemple 
Aujourd'hui les ressources disponibles permettent d'élever davantage de personnes, cependant le taux de fécondité diminue alors que le PIB par habitant s'accroît.

Voir aussi

Articles connexes 

 Paradoxe de l'eau et du diamant
 Paradoxe de Lucas
 Liste de paradoxes#Économie

Références 

Paradoxe en économie